Иван Иванович Вишневский:
 Вишневский, Иван Иванович (1862—1943) — нижегородский историк-архивист.
 Вишневский, Иван Иванович (1863 — ?) — помещик, депутат Государственной думы I созыва от Минской губернии.